Frnando Casas, conjunto del nombre propio Fernando y el apellido Casas, puede referirse a varias personas:

Personajes 
 Fernando Casas (1797-1877), médico y traductor español.
 Fernando Casas Alemán (1905-1968), político mexicano.
 Fernando Casás Estarque (1946-), escultor español.
 Fernando Casas, cantante chileno.